Lilies est le titre original du film canadien Les Feluettes de 1996.
 Lilies est le nouveau nom du duo pop féminin japonais The Lilies.